Humphries kan som auktorsförkortning avse:

Christopher John Humphries, botaniker
Julian M. Humphries, iktyolog

Se även
Elaine C. Humphrey, herpetolog
Philip Strong Humphrey (född 1926), amerikansk ornitolog
Garth Humphreys (fl. 2010), araknolog
William Frank Humphreys (fl. 1990), araknolog
 

Auktorsförkortningar